Френ-Легійо́н, Френ-Леґійон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на північний захід від Парижа, 80 км на південь від Ам'єна, 22 км на південь від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 171 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 456,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Френ-Легійон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Френ-Легійон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза